

Alemanha 
Igreja de São Miguel (Hildesheim)
Igreja de São Miguel (Munique)

Brasil 
Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo — no Rio Grande do Sul
Igreja de São Miguel Paulista — no estado de São Paulo
Igreja de São Miguel (Salvador)

França 
Igreja de São Miguel de Murato — na Córsega
Igreja de São Miguel de Reichshoffen — na Alsácia
Abadia do Monte Saint-Michel — na Normandia

Inglaterra 
Igreja de São Miguel (Coxwold) — na Inglaterra
Igreja de São Miguel e Todos os Anjos (Martin Hussingtree)

Itália 
Igreja de São Miguel no Fórum — em Luca
Igreja de São Miguel e São Magno — em Roma

Portugal 
Igreja de São Miguel (Armamar)
Igreja de São Miguel do Castelo — em Guimarães
Igreja de São Miguel (Castelo Branco)
Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios — em Eja, concelho de Penafiel
Igreja de São Miguel do Fetal (Viseu)
Igreja de São Miguel (Frechas) — no concelho de Mirandela
Igreja Matriz de Freixo de Espada à Cinta
Igreja de São Miguel dos Gregórios — em Casével, concelho de Castro Verde
Igreja de São Miguel (Lisboa)
Igreja de São Miguel de Nevogilde — no Porto
Igreja de São Miguel (Póvoa de São Miguel) — no concelho de Moura
Mosteiro de São Miguel de Vilarinho —  no concelho de Santo Tirso

Outros países 
Igreja de São Miguel (Viena) — na Áustria
Igreja de São Miguel (Gante) — na Bélgica
Igreja de São Miguel (Bombaim) — na Índia
Igreja de São Miguel (Luxemburgo)
Igreja de São Miguel (Cluj-Napoca) — na Romênia
Mosteiro de São Miguel das Cúpulas Douradas — em Quieve, Ucrânia

Desambiguações de templos